007 puede hacer referencia a:

 James Bond, también conocido como Agente 007, un espía británico ficticio.
 007: Quantum of Solace, película vigésima segunda protagonizada por el Agente 007.
 007, canción de la saga de James Bond.
 El vuelo 007 de Korean Air, un avión coreano derribado por jets soviéticos.
 «.007», un cuento corto creado por Rudyard Kipling.

James Bond